Pavlína Württemberská (25. února 1810 – 7. července 1856) příslušela jako württemberská princezna k rodu Württemberků a sňatkem s Vilémem Nasavským také k rodu Nassau.

Rodina 
Pavlína se narodila jako čtvrtý potomek Pavla Württemberského a jeho manželky Šarloty Sasko-Hildburghausenské.

Manželství a potomci 
Pavlína se 23. dubna 1829 ve Stuttgartu provdala za Viléma Nasavského, nejstaršího syna Fridricha Viléma Nasavsko-Weilburského a jeho manželky Luisy Isabely Kirchberské. Měli spolu čtyři děti:

 1. dcera (27. 4. 1830 Wiesbaden – 28. 4. 1830 tamtéž)
 2. Helena Nasavská (18. 8. 1831 Wiesbaden – 27. 10. 1888 Bad Pyrmont)
 ⚭ 1853 Jiří Viktor Waldecko-Pyrmontský (14. 1. 1831 Arolsen – 12. 5. 1893 Mariánské Lázně), kníže waldecko-pyrmontský od roku 1845 až do své smrti
 3. Mikuláš Vilém Nasavský (20. 9. 1832 Wiesbaden – 18. 9. 1905 tamtéž) uzavřel morganatický sňatek s dcerou Alexandra Sergejeviče Puškina, oba manželé jsou pohřbeni na starém hřbitově ve Wiesbadenu
 ⚭ 1868 Natalja Alexandrovna Puškinová (4. 6. 1836 Petrohrad – 23. 3. 1913 Cannes)
 4. Žofie Nasavská (9. 7. 1836 Wiesbaden – 30. 12. 1913 Stockholm), spolu s manželem pohřbena v Riddarholmském kostele
 ⚭ 1857 Oskar II. (21. 1. 1829 Stockholm – 8. 12. 1907 tamtéž), švédský král v letech 1872–1907 a norský král v letech 1872–1905

Tituly a oslovení 
 25. února 1810 – 23. dubna 1829: Její Královská Výsost princezna Pavlína Württemberská
 23. dubna 1829 – 30. srpna 1839: Její Královská Výsost nasavská vévodkyně
 30. srpna 1839 – 7. července 1856: Její Královská Výsost nasavská vévodkyně vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Nasavsko-weilburská dynastie
Württemberské princezny
Narození v roce 1810
Narození 25. února
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí v roce 1856
Úmrtí 7. července
Úmrtí ve Wiesbadenu
Pohřbení v Hesensku
Ženy